Kinzig kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kinzig (Main) – vattendrag i Tyskland, Hessen, 
 Kinzig (Rhen) – vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg,